Duncanville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Duncanville (Alabama)
 Duncanville (Illinois)
 Duncanville (Tennessee)
 Duncanville (Texas)
 Duncanville (Virginia)